Вьетнамцы:
 
 Все граждане государства Вьетнам.
 Всё коренное население Вьетнама ().
 Титульный народ Вьетнама (86 %) — вьеты () или кинь ().